Естонський футбольний зимовий турнір 2018 — 5-й розіграш Естонського футбольного зимового турніру. Команди були розділені на шість груп по 6 команд.

Груповий етап 
Матчі пройдуть з 5 січня до 17 березня 2018 року.

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Група F 

Результати

Посилання 
 Естонський футбольний зимовий турнір на soccerway 

2018
2018 у футболі
2018 в Естонії